mini|120px| Bordeaux
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2016 fand vom 15. bis 19. November in der französischen Weinstadt Bordeaux statt. Es war die zweite Dreiband-Weltmeisterschaft in Folge in Bordeaux.

Die Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen. Titelverteidiger ist der Schwede Torbjörn Blomdahl.

Allgemeine Informationen 
Es galt das Regelwerk der UMB für Dreiband/Singles (Stand vom 7. Juli 2012). Gespielt wurde in der Gruppenphase in 16 Dreiergruppen, die Erstplatzierten kamen ins Achtelfinale.

Aufwandsentschädigung:
 Kontinentalspieler: 500 €
 Interkontinentalspieler: 700 €

Spielfolge:
 Spieler 2 gegen Spieler 3
 Spieler 1 gegen Verlierer 2/3
 Spieler 1 gegen Gewinner 2/3

Gewertet wird wie folgt:
 Match Points (MP)
 Generaldurchschnitt (GD)
 Bester Einzeldurchschnitt (ED)
 Höchstserie (HS)

Zeitregulierung:
 40 Sekunden je Stoß.
 Nach Ablauf der Zeit (akustisches Signal) wird der Ball für den Gegner neu aufgesetzt.
 Zwei Verlängerungen je Satz innerhalb der 40 Sekunden sind möglich, neues Zeitlimit: weitere 40 Sekunden.
Nachstoß:
 Qualifikationsrunde: Ja, beide Spieler erhalten bei Unentschieden 1 Punkt.
 Finalrunde: Ja, bei Unentschieden: Penalty.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld besteht aus 48 Spielern, wobei der Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl automatisch zur Teilnahme berechtigt ist. Die ersten 16 Spieler der Weltrangliste (Plätze 2–17) werden direkt eingeladen. Die Plätze 23–46 werden durch die einzelnen Kontinentalverbände nominiert, wobei folgende Aufteilung gilt: Europa (CEB): 13, neu hinzugekommen seit April 2013 ist Afrika (ACF): 2, Amerika (CPB): 8 und Asien (ACBC): 6. Die Plätze 47 und 48 werden über Wildcards des Ausrichterverbandes (hier: CEB) vergeben. Erstmals nahm mit Antoine Gholam ein Libanese an einer WM teil.

Ausfälle 
Da der Schwede Michael Nilsson aus privaten Gründen seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft absagte, rückte der Franzose Cédric Melnytschenko kurzfristig ins Teilnehmerfeld nach. Der Kolumbianer Henry Diaz wurde kurz vor seinem Abflug nach Europa ausgeraubt. Ihm wurden alle persönlichen Ausweise und das Flugticket gestohlen. Damit war ein Flug nach Frankreich und die Teilnahme nicht mehr möglich. Für ihn sprang der Franzose Pierre Soumagne kurzfristig in das WM-Turnier ein.

Anmerkung: * Nachrücker

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurde auf 40 Points mit Nachstoß. Alle angegebenen Spielzeiten beziehen sich auf die Ortszeit.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Turnierdetails Auf: UMB-carom.org.
 Offizieller Zeitplan. Auf: UMB-carom.org.

Einzelnachweise 

2016
Karambolageveranstaltung 2016
Billardturnier in Bordeaux